The Vindicator – giornale statunitense fondato nel 1869
 The Vindicator – film del 1986
 The Vindicator – videogioco del 1988